Амплий ( — «большой», «широкий»; I век) — апостол из числа семидесяти, епископ Диоспольский, священномученик. Память в Православной церкви совершается  и .

Упоминается у апостола Павла в Послании к римлянам: «приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе» (). По преданию, Амплий был поставлен апостолом Андреем епископом в Диосполе (Палестина). За ревностную проповедь Евангелия мученически погиб от иудеев.

Литература 
 
 
 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Изд. П. П. Сойкина. Репринт 1992. Стлб. 147.

Апостолы от семидесяти
Священномученики
Святые Единой Церкви
Послание к Римлянам